Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1978.

Setzliste

Qualifikation 
Zu der über drei Runden gehenden Qualifikation am 13. und 14. Mai traten 27 Spieler an, von denen sich acht für das Hauptturnier qualifizierten.

Dazu kam noch der Spanier Antonio Muñoz als Lucky Loser.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Bis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze und ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 16. bis 22. Mai 1978, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 32. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1978)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1978